Cayo o Gayo Sempronio Bleso hace referencia a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Cayo Sempronio Bleso.— Dos veces cónsul durante el 
 Cayo Sempronio Bleso (pretor).— Pretor en el año 184 a. C.
 Cayo Sempronio Bleso (tribuno de la plebe).— Tribuno de la plebe en el año 211 a. C.